Coro Coro (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Coro Coro (plaats), een plaats in deze gemeente (en hoofdplaats provincie)